Termin FK ima više značenja.

 Riboflavin kinaza, enzim
 Folklandska Ostrva
 Febrilna konvulzija
 Fudbalski klub